Barnes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Barnes (berg),

USA 

 Barnes, Kansas, ort, Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar